

Маринка — село Стрийського району Львівської області

Населені пункти та їхні частини
 Маринка — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Маринка — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Маринка — осада в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Маринка — лісова осада в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства

Маринка — річка в Росії, права притока Березовки

Примітки